Межо́в — фамилия.

Известные носители 
 Межов, Виктор Поликарпович (1946—2009) — советский футболист.
 Межов, Владимир Измайлович (1830—1894) — русский библиограф.
 Межов, Вячеслав Егорович (1942—2016) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Межов, Михаил Васильевич (1902—1942) — красноармеец-герой.

См. также 

 Межин
 
 Межовка — приток Тары